«Distrito de San Antonio» puede referirse a:

Divisiones administrativas

San Antonio, distrito del cantón de Escazú, en la provincia de San José;
 San Antonio, distrito del cantón de Desamparados, en la provincia de San José;
 San Antonio, distrito del cantón de Puriscal, en la provincia de San José;
 San Antonio, distrito del cantón de  Alajuelita, en la provincia de San José;
 Patalillo, también conocido como San Antonio, distrito del cantón de Vázquez de Coronado, en la provincia de San José;
 San Antonio, distrito del cantón de León Cortés Castro, en la provincia de San José;
 San Antonio, distrito del cantón de Alajuela, en la provincia de Alajuela;
 San Antonio, distrito del cantón de Belén, en la provincia de Heredia;
 San Antonio, distrito del cantón de Nicoya, en la provincia de Guanacaste;

Distrito de San Antonio, en Oakland, Califonia (:w:en).

Distrito de San Antonio, provincia de Cañete, departamento de Lima.
 Distrito de San Antonio, provincia de Grau, departamento de Apurímac.
 Distrito de San Antonio, provincia de Puno, departamento de Puno.
 Distrito de San Antonio, provincia de San Martín, departamento de San Martín.
 Distrito de San Antonio de Antaparco, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica.
 Distrito de San Antonio de Cachi, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurimac.
 Distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.
 Distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa.
 Distrito de San Antonio de Cusicancha, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica.
 Distrito de San Antonio, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.